Miejscowości w USA:
 Kennett – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin
Gminy w USA:
 Kennett (ang. Kennett Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
W Wielkiej Brytanii:
 Kennett – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)